Kipfstuhl steht für:
 Kipfstuhl (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf in Niederbayern

Kipfstuhl ist der Familienname von:
 Sepp Kipfstuhl (* 1952 als Joseph Kipfstuhl), deutscher Meteorologe und Glaziologe